Oprișan este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Octavian Opriș
 Remus Opriș
 Ștefan Opriș
 Ioan Opriș
 Marcel Opriș
 Mihai Opriș

Denumiri geografice 
 Râul Oprișul
 Valea lui Opriș, Cluj

Vezi și 
 Oprișor (dezambiguizare)
 Oprișești (dezambiguizare)
 Oprișan (nume de familie)
 Oprișani, sat în raionul Adâncata din regiunea Cernăuți, Ucraina.
 Oprișița, sat în județul Vaslui
 Oprișenești, sat în județul Brăila

 Oprea (nume de familie)
 Oprescu (nume de familie)

Nume de familie românești